VBO-College Molenbossen is een voormalig onderwijsinstituut in de Nederlandse plaats Blerick, gemeente Venlo. De school lag in de wijk Molenbossen.

Huishoudschool 
De school richtte zich op (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs, voor beroepen in de dienstverlening en gezondheidszorg, met keuze uit verzorging, mode/kleding/verkoop, uiterlijke verzorging, en verkoop/verzorging, vooral voor leerlingen die niet te lang wilden studeren.

Het VBO-College is voortgekomen uit de in 1959 gestichte Blerickse huishoudschool. In dat jaar werd het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs voor meisjes in Blerick opgeheven. De meisjes konden nergens anders terecht, want de Venlose huishoudschool had geen plaats. Het bestuur van de Venlose school besloot echter om in Blerick eveneens een huishoudschool op te richten. Dit resulteerde in 1961 in nieuwbouw in de wijk Molenbossen.

Uitbreiding 
Door de gestage groei van het aantal leerlingen waren de twaalf leslokalen al snel niet meer voldoende. Er werden drie noodlokalen bijgebouwd tegen het einde van de jaren 60 en begin jaren 70, maar ook deze drie noodlokalen waren al snel niet voldoende. Zo werden de vijftien lokalen in 1977 bevolkt door 526(!) leerlingen. Aangezien het Rijk geen geld beschikbaar wou stellen voor uitbreiding, bleef de situatie lange tijd penibel. Intussen was de tweejarige opleiding in 1968 door de Mammoetwet veranderd in een driejarige opleiding, en in 1972 werd het een vierjarige opleiding.

Scheiding 
Het schoolbestuur besloot in 1981 om voor beide scholen het lager onderwijs van het middelbaar onderwijs te scheiden. De IHNO- en LHNO-leerlingen (de term "huishoudschool" werd in die tijd vervangen door Huishoud- en Nijverheidsonderwijs) werden ondergebracht in het Blerickse VBO-College, de MHNO-leerlingen werden in Venlo ondergebracht bij het MBO-college Noord-Limburg. Het Rijk merkte op dat ook dit geen goede oplossing was, en stelde in 1983 toch geld beschikbaar voor de bouw van een nieuwe vleugel aan de Blerickse school. In januari 1985 konden de tien praktijklokalen, vijf theorielokalen en twee gymzalen in gebruik worden genomen. Op dat moment had de school circa 400 leerlingen.

VBO-College 
Begin jaren 90 kreeg de school de uiteindelijke naam VBO-College Molenbossen. Tegelijkertijd kwam een bestuurlijke fusie tot stand met het Tegelse Maartenscollege op 1 jaunari 1994. De scholen bleven evenwel beide op hun eigen locatie, maar er kon wel een beter personeelsbeleid worden gevoerd zodat er meer overheidsgeld beschikbaar kwam.
Opheffing

Vlak voor de eeuwwisseling hield de school op te bestaan. De gebouwen werden nog een paar jaar lang gebruikt als dependance van het Blariacumcollege, maar werden uiteindelijk rond 2006 gesloopt.

Voormalig schoolgebouw in Venlo
Voormalige school in Venlo